Jamie Murray e John Peers erano i detentori del titolo, ma Murray ha deciso di partecipare ai concomitanti quarti di finale di Coppa Davis. Peers ha fatto coppia con Henri Kontinen e i due hanno conquistato il titolo battendo in finale Daniel Nestor e Aisam-ul-Haq Qureshi con il punteggio di 7-5, 6-3.

Teste di serie 

  Łukasz Kubot /  Alexander Peya (quarti di finale)
  Henri Kontinen /  John Peers (campioni)

<li> Daniel Nestor /  Aisam-ul-Haq Qureshi (finale)
<li> Mate Pavić /  Michael Venus (primo turno)

Qualificati 
  Kenny de Schepper /  Axel Michon (primo turno)

Lucky loser 

  Daniel Masur /  Cedrik-Marcel Stebe (primo turno)

Wildcard 

  A Begemann /  Jan-Lennard Struff (primo turno)

<li> Alexander Zverev /  Miša Zverev (primo turno)

Tabellone

Qualificazione

Teste di serie 

  Guido Andreozzi /  Nicolás Kicker (primo turno)

<li> Jan Mertl /  Jan Šátral (primo turno)

Qualificati 
  Kenny de Schepper /  Axel Michon

Lucky loser 
  Daniel Masur /  Cedrik-Marcel Stebe

Tabellone qualificazioni

Collegamenti esterni 
 
 

German Open 2016
ATP World Tour 2016